Stockholms nation kan syfta på:

Stockholms nation, Uppsala – en av 13 studentnationer vid Uppsala universitet
 Inspektorer vid Stockholms nation, Uppsala – via val en professor från universitet
Stockholms nation, Linköping – en studentnation i Linköping